Bolxoi Log (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Bolxoi Log (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia